Mark Roth ist der Name folgender Personen:
 Mark Roth (Biochemiker) (* 1957), US-amerikanischer Biochemiker und Biomediziner
 Mark Roth (Bowlingspieler) (1951–2021), US-amerikanischer Bowlingspieler